Lekkoatletyka na Igrzyskach Panamerykańskich 1967 – zawody lekkoatletyczne podczas igrzysk obu Ameryk odbywały się w Winnipeg.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 
 

1967 w lekkoatletyce
Igrzyska Panamerykańskie 1967
Lekkoatletyka w Kanadzie
1967